Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2007 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Nathalie Dechy in Andy Ram sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del 

Mešane dvojice
2007